Rózsa Miklós (1907–1995) Oscar-díjas zeneszerző
 Rózsa Miklós (1874–1945) újságíró, művészeti író, művészettörténész